Klusy ist ein polnischer Ortsname:
 Klusy (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Klusy (Orzysz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Klaussen, Kreis Lyck, Ostpreußen